Эндоскопическое выделение сосуда (Endoscopic Vein Harvesting, EVH) — это метод малоинвазивного эндоскопического оперативного вмешательства, при котором сосуд для последующего применения в качестве сосудистого протеза (например, для аортокоронарного шунтирования) выделяется с помощью эндоскопа. Обычно это большая подкожная вена бедра (V. Saphenous) или лучевая артерия (A. Radialis).

Процедура 
В стерильных условиях, под анестезией, хирург выполняет разрез кожи длиной около , затем устанавливает специальную канюлю и вводит эндоскоп. Для создания оптимальных условий для выделения вены через канюлю подается СО2. Хирург создает туннель вокруг выделяемого сосуда, а затем выделяет сам сосуд от окружающих тканей и отсекает боковые ветви сосуда. Убедившись, что все боковые ветви отсечены и сосуд свободен от окружающих тканей, оператор выполняет разрез кожи на противоположном конце эндоскопа и прошивает или клипирует сосуд. После чего выделяемый сосуд отсекается и вытягивается через разрез. В дальнейшем верхняя и нижняя раны ушиваются, а выделенный сосуд должным образом готовят для дальнейшего использования в качестве сосудистого протеза.

Преимущества 
По сравнению с традиционным открытым методом выделения трансплантата (OVH) и методом bridging, метод эндоскопического выделения сосуда (EVH) имеет следующие преимущества:
 Значительное снижение частоты инфекционных осложнений послеоперационной раны
 Снижение выраженности болевого синдрома
 Превосходный косметический эффект
 Ранняя активизация пациента
 Сокращение сроков пребывания в стационаре
 Уменьшение затрат на амбулаторное лечение раны после выписки из стационара

История 
Первая операция эндоскопического выделения вены с применением система эндоскопического выделения сосудов была проведена в 1995 году в Брюсселе, Бельгия, Dr. Al Chin. Она стала инновационной альтернативой традиционному открытому методу.

С тех пор во всём мире выполнено свыше 1 миллиона операций эндоскопического выделения сосуда.

Совершенствование навыков и постоянное улучшение технологии одобрены экспертами и подтверждены рандомизированными исследованиями, проводившимися в течение 15 лет использования методики эндоскопического выделения сосудов.

Метод одобрен большинством специалистов, благодаря очевидным преимуществам для пациентов. В 2005 году метод эндоскопического выделения сосуда официально признан Международным Обществом Малоинвазивных Кардиохирургов ISMICS как стандарт
лечения при аорто-коронарном шунтировании.

Сегодня приблизительно 75 % операций аорто-коронарного шунтирования (АКШ) и 95 % клиник в Соединённых Штатах Америки используют метод эндоскопического выделения вены как предпочтительный.

Примечания

Литература 
 Yun KL, et al. Randomized trial of endoscopic versus open vein harvest for coronary artery bypass grafting: six-month patency rates. J Thorac Cardiov Surg. 2005;129:496-503.
 Davis Z, et al. Endoscopic vein harvest for coronary artery bypass grafting: technique and outcomes. J Thorac Cardiov Surg. 1998;116:228-235.
 Allen KB, et al. Endoscopic versus traditional saphenous vein harvesting: a prospective, randomized trial. Ann Thorac Surg. 1998;66:26-32.
 Kan CD, et al. Endoscopic saphenous vein harvest decreases leg wound complications in coronary artery bypass grafting patients. J Cardiac Surg. 1999;1:157-162.
 Crouch JD, et al. Open versus endoscopic saphenous vein harvesting: wound complications and vein quality. Ann Thorac Surg. 1999;68:1513-1516.
 Carpino PA, et al. Clinical benefits of endoscopic vein harvesting in patients with risk factors for saphenectomy wound infections undergoing coronary artery bypass grafting. J Thorac Cardiov Surg. 2000;119:69-76.
 Patel AN, et al. Prospective analysis of endoscopic vein harvesting. Am J Surg. 2002;73:523-528.
 Bitondo JM, et al. Endoscopic versus open saphenous vein harvest: a comparison of postoperative wound complications. Ann Thorac Surg. 2002;73:523-528.
 Morris RJ, et al. Minimally invasive saphenous vein harvesting. Ann Thorac Surg. 1998;66:1026-1028.
 Illig KA, et al. Financial impact of endoscopic vein harvest for infrainguinal bypass. J Vasc Surg. 2003;37:323-330.

Кардиохирургические операции